Olimpiai Park, Budapest Lipótváros közterülete
Olimpiai Park (London), (az olimpiai játékok után neve: Queen Elizabeth Olympic Park)
Olimpiai Park (Szöul)

Olimpia Park (Montevideo)
Olimpia park (München)

Lásd még
Olimpiai park állomás, metróállomás Szöulban